Arnolfe, ou Arnoul, de Milan, est un historien milanais.

Biographie 
Arnolfe vivait à la fin du . Il se déclara d’abord pour le mariage des prêtres ; mais ensuite il se rapprocha sur ce point de l’Église romaine. Il était petit-neveu d’un frère d’Arnolphe, archevêque de Milan dans le , ce qui a fait dire, par une bévue plaisante, dans un article sur notre Arnolfe, que, dans ses opinions sur le mariage des prêtres, il n’avait plu ni à la cour de Rome, ni à son oncle, archevêque de Milan (qui était mort depuis près d’un siècle). Il a composé une histoire de Milan depuis 923 jusqu’en 1077, remarquable par la fidélité et l’exactitude. Elle parut d’abord dans le  vol. des Scriptorum Rerum Brunsvic. de Leibniz, 1711 ; puis dans le  du Thesaurus Antiq. Ital. de Burmann, 1722, et enfin, dans le  du Rer. Ital. Scriptores de Muratori. Cette dernière édition, qui a été collationnée sur quatre manuscrits authentiques, et enrichie de notes savantes, doit être préférée à toutes les autres.

Bibliographie

Liens externes 
 

Historien italien du XIe siècle
Histoire de Milan